Grigar ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jakub Grigar (* 1997), slowakischer Kanute
 Tomáš Grigar (* 1983), tschechischer Fußballtorwart